Les mots squamosus (masculin), squamosa (féminin) et squamosum (neutre) sont les trois formes de nominatif singulier d'un adjectif latin signifiant « écailleux ».

En taxonomie, ces mots servent d'épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales portant des  ou d'aspect écailleux. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : squamosus, squamosa, squamosum.

Notes et références 

Épithète spécifique